Скуениекс () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Скуениекс, Кнутс (1936—2022) — латышский поэт, журналист и переводчик.
 Скуениекс, Маргерс (1886—1941) — латвийский государственный и политический деятель, экономист, статистик и публицист, премьер-министр Латвии.